Een verkeersweg:
 N131 (België)
 N131 (Frankrijk)
 N131 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing